Broussey-en-Blois, une commune française située dans le département de la Meuse, en région Grand Est.
 Broussey-en-Woëvre, ancienne commune française du département de la Meuse, aujourd'hui Broussey-Raulecourt à la suite de sa fusion-association avec Raulecourt en 1973.